Буды — топоним.

Белоруссия 
 Буды — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Буды — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Буды — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Буды — деревня в Житковичском районе Гомельской области.
 Буды — деревня в Минском районе Минской области.
 Буды — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Буды — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Буды — деревня в Ковылкинском районе Мордовии.

Украина 
 Буды — село в Тростянецком районе Винницкой области.
 Буды — село в Жолковском районе Львовской области.
 Буды — село в Млиновском районе Ровненской области.
 Буды — посёлок городского типа в Харьковском районе Харьковской области.
 Буды — железнодорожная платформа Южной железной дороги в посёлке Буды Харьковского района Харьковской области.
 Буды — село в Ичнянском районе Черниговской области.
 Буды — село в Черниговском районе Черниговской области.